

Cinema 
 Angeli perduti (Duòluò tiānshǐ) – film del 1995 diretto da Wong Kar-wai, noto anche come Fallen Angels
 Angel Killer (Fallen Angels) – film del 2002 diretto da Ian David Diaz
 Fallen Angels – film del 2006 diretto da Jeff Thomas

Letteratura 
Fallen Angels – romanzo di Jerry Pournelle, Larry Niven e Michael Flynn del 1991
 Angeli caduti (Fallen Angels) – saggio di Harold Bloom del 2007

Musica 
 Fallen Angels – gruppo musicale
 Fallen Angels – album dei Fallen Angels del 1984
 Fallen Angels – album dei Via Mistica del 2004
 Fallen Angels – album dei Venom del 2011
 Fallen Angels – singolo dei Black Veil Brides del 2011, dall'album Set the World on Fire
 Fallen Angels – album di Bob Dylan del 2016

Televisione 
 Fallen Angels – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
Fallen Angel